Каргиничи ()— упразднённая деревня на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

География 
Деревня находилась в западной части района к западу от озёр Каргинского и Легмозеро.

История 
Каргиничи (волостка Каргиницы, деревня в Каргиницах) впервые упоминаются в писцовой книге Обонежской пятины 1496 года, в Ильинском Винницком погосте.

Первая деревянная церковь в Каргиничах упоминается в писцовой книге 1563 года — «На Куроеве горе — погост, встала Георгиевская церковь».

Георгиевская Каргинская волость и её центр, деревня На Куроеве горе, отмечены в переписных книгах 1582 и 1616 годов. 

СЕРГИЕВСКОЕ (КАРГИНСКИЙ ПОГОСТ) — село при озере Каргинском, число дворов — 15, число жителей: 43 м. п., 45 ж. п.; Все чудь. Церковь православная. (1873 год)

Село административно относилось к Винницкой волости 2-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

СЕРГЕЕВСКАЯ (ПОГОСТ КАРГИНСКИЙ) — деревня Каргинского сельского общества при озере Каргинском, население крестьянское: домов — 21, семей — 21, мужчин — 54, женщин — 54, всего — 105;  население некрестьянское: домов — 2, семей — 2, мужчин — 6, женщин — 5, всего — 11; лошадей — 19, коров — 21, прочего — 10. (1905 год)

С 1917 по 1921 год деревня Каргиничи входила в состав Кекозерского сельсовета Винницкой волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1922 года — в состав Каргинского сельсовета.

Согласно областным административным данным деревня называлась также Сергеевская Лукицкая.

В 1927 году население деревни составляло 154 человека.

По данным 1933 года деревня называлась Сергеевская и входила в состав Каргинского вепсского национального сельсовета Винницкого национального вепсского района.

Во время войны у деревни проходила линия фронта, население было эвакуировано осенью 1942 года. 

В 1965 году деревня Каргиничи перешла в подчинение Ярославского сельсовета, население деревни составляло 16 человек. 

По данным 1966 и 1973 годов деревня также входила в состав Ярославского сельсовета.

По данным 1990 года в составе Подпорожского района не значилась.

Ныне — урочище Сергеевское.

Демография

Достопримечательности 
 Церковь во имя Св. Георгия Победоносца (1779 г.), деревянная, руинированная.

Примечания

Ссылки 
 В поисках вепсов. Передача «Диаспоры» телеканала «Мир». YouTube

Исчезнувшие населённые пункты Подпорожского района